«Повесть о господине Зо́ммере» () — книга Патрика Зюскинда, изданная в 1991 году с иллюстрациями Семпе́. В ней Зюскинд описывает детство одного мальчика в маленьком немецком городке. Появление эксцентричного господина Зоммера служит лишь фоном для описания внутренней жизни и чувств подростка.

По многим признакам можно понять, что действие происходит не наяву (возможно, рассказчик получил черепно-мозговую травму, упав с дерева, и живёт в вымышленном мире). Само существование господина Зоммера сомнительно

Сюжет 
Рассказчик передаёт свои подростковые воспоминания. Основная тема, — одиночество. В деревне, где проживал рассказчик, жил весьма странный господин Зоммер. Он живёт со своей женой, без детей. Он страдает клаустрофобией и целыми днями бродит по окрестностям со своей тростью и рюкзаком. Фактически он ничем не занимается. На приветствия прохожих он отзывается неразборчивыми выражениями, и единственное связное предложение, которое люди от него слышали, было: «Да оставьте же вы меня наконец в покое!». Эта фраза настолько глубоко в душу запала рассказчику, что, когда он увидел попытку господина Зоммера утопиться, не стал его останавливать и дал ему умереть.

Примечания

Ссылки 

 
 Patrick Süskinds Die Taube und Die Geschichte von Herrn Sommer – innere Zwänge, Selbstabgrenzung und Objektivierung als Konstituenten von Außenseiteridentitäten  (PDF; 390 kB) von Muriel Myriam Fleischer, Master thesis an der University of Waterloo
 DIE GESCHICHTE VON HERRN SOMMER getanzte Erzählung nach Patrick Süskind 
 die geschichte von herrn sommer, Inszenierung von Mario Portmann im Theaterhaus Frankfurt

Патрик Зюскинд